«Quizás» puede referirse a:

Semántica 
 Quizás, adverbio que denota la posibilidad de que ocurra o sea cierto lo que se expresa.

Música 
 Quizás (2002), álbum del cantante Enrique Iglesias.
 Quizás (2002), canción de Enrique Iglesias.
 Quizás (2011), canción de Toby Love.
 Quizás (2013), canción de Naela.

Variantes
 Quizás, quizás, quizás (1947), canción popular por el compositor cubano Osvaldo Farrés.
 Tal vez, quizá (2001), canción de Paulina Rubio.
 Quizás (2018), canción de Agoney Hernández.